Als Donauparkhalle wird bezeichnet:

 Der volkstümliche Name der Linzer Eissporthalle
 Die ehemalige Donauparkhalle in Wien